Департамент Сан-Педро  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 3407 км². Население — 31051 человек. Плотность населения — 9,10 чел./км².

Административный центр — Сан-Педро.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хенераль-Мануэль-Бельграно
на востоке — с Бразилией
на юго-западе — с департаментом Гуарани
на западе — с департаментом Монтекарло
на северо-западе — c департаментом Эльдорадо

Административное деление
Департамент включает 1 муниципалитет:
Сан-Педро

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес